Claudio Lustenberger est un footballeur suisse, né le  à Lucerne.

Biographie 

Claudio Lustenberger est un footballeur suisse, né le 6 janvier 1987 à Lucerne. Sans aucun lien de parenté avec son ancien coéquipier Fabian Lustenberger, il est cependant le cousin de l’international dominicain Samuel Lustenberger.
	
Formé au SC Kriens, où il fait ses débuts en Challenge League au cours de la saison 2003-2004, Claudio Lustenberger évolue entre 2006 et 2019 au FC Lucerne en Super League. Il met un terme à sa carrière à la fin de la saison 2018-2019 en raison de blessures, mais se voit confier un poste dans l’encadrement du club de Suisse centrale.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Lucerne
Footballeur suisse
Sportif lucernois
Joueur du SC Kriens
Joueur du FC Lucerne